La stagione 2016 del TCR Benelux Touring Car Championship è stata la prima edizione del campionato organizzato dalla Kronos Event. È iniziata il 21 maggio a Spa-Francorchamps ed è terminata il 30 ottobre a Mettet.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica piloti junior

Classifica scuderie

Classifica vetture

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2016